Български новини може да се отнася за:

 „Български новини“, български вестник, издаван от 1903 до 1904 година от българската емиграция в Чикаго, САЩ;
 „Български новини“, български вестник, издаван от 1905 до 1908 година от българската емиграция в Хопкинс, Мичиган, САЩ;
 „Български новини“, български вестник, издаван от 1999 година за българската емиграция в Гърция, Италия и Кипър.